Мариа́нне А́спелин Бе́рнтсен (; урождённая Мариа́нне А́спелин, ; ) — норвежская кёрлингистка.

Играла на позиции первого и второго.

Достижения 
  (показательный вид спорта): серебро (), бронза ().
 : золото (), серебро (), бронза (, , , ).
 : золото (), бронза (, ).
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди женщин: золото (1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000).
 Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров: золото (1985, 1987), бронза (1986).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Норвегии
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Норвегии по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1988 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1992 года